William Hoffman peut faire référence à :
 William Hoffman (1807-1884), major général breveté des États-Unis ;
 William Hoffman (1925-2009), écrivain américain ;
  (1939-), dramaturge américain.